Praha-jih může znamenat

 Praha jih (odstavné nádraží) na pomezí Michle a Záběhlic
 Okres Praha-jih v letech 1949–1960
 elektrická transformovna 100/22 kV Praha-jih z roku 1928
 Centrum Praha Jih-Chodov s. r. o., provozovatel areálu Centrum Chodov
Obchodní zóna Praha-jih, developerský projekt společnosti Domo Development a.s. v Čestlicích
 různá jiná vymezení jižní části Prahy nebo území na jih od Prahy pro účely různých firem, institucí, map, pobočných spolků a oblastních poboček atd.

Související články 
 Jižní Město
 Jihozápadní Město

Reference